«Ain’t No Other Man» () — первый сингл американской певицы Кристины Агилеры из её пятого студийного альбома Back to Basics, выпущенный 6 июня 2006 года. Кристина написала песню в соавторстве с Чарлесом Роуном, DJ Premier, Харолдом Битти и Карой ДиоГуарди.
В 2007 году песня стала обладателем премии «Грэмми» в категории «Лучший женский поп-вокал».

Информация о песне 
Ain’t No Other Man написана в фа-миноре. В качестве лейтмотивов использованы семплы из песни «Happy Soul» Dave Cortez & The Moon People и «The Cissy’s Thang» группы The Soul Seven’s.

На MTV Movie Awards Кристина сказала:
Я хотела передать в этой песне свет и любовь, которые сейчас царят в моей душе. Надеюсь, что когда люди услышат эту песню, то забудут о своих проблемах и начнут танцевать. Я недавно вышла замуж, и эту песню я посвятила своему мужу. Но «Ain’t No Other Man» это не банальная песня о любви, а, скорее, о романтических отношениях между нами. Я пою о верности своему мужу.

Видеоклип 
Видео открывается тем, что Кристина приезжает в элитный клуб на своём лимузине. (На номере машины написано «Baby Jane» — прообраз Агилеры). Из автомобиля доносится отрывки из «I Got Trouble» (песня с Back To Basics). Затем мы видим Кристину в винтажном платье на сцене, где она начинает петь «Ain’t No Other Man». В других сценах Агилера стоит на сцене в серебристом платье, в окружении фотографов. В других сценах Агилера появляется лежащей на кровати, с короткой челкой и наушниками, украшенными стразами.

В целом видео выдержано в духе 20-х, 30-х годов. Хореография стилизована под танцы того времени.

Коммерческий успех 
В Японии сингл дебютировал на 13 позиции в национальном чарте. Песня оставалась на данной позиции три недели.

Список композиций 

Digital download
 "Ain't No Other Man" – 

Maxi single
 "Ain't No Other Man" – 3:47
 "Ain't No Other Man" (Jake Ridley Club Mix) – 6:01 
 "Ain't No Other Man" (Ospina Sullivan Radio Mix) – 3:45
 "Ain't No Other Man" (Acappella) – 3:28

CD single
 "Ain't No Other Man" – 3:48
 "Ain't No Other Man" (Instrumental) – 3:48

Digital download – Dance Vault Mixes
 "Ain't No Other Man" (Ospina Sullivan Radio Mix) – 3:45
 "Ain't No Other Man" (Junior Vasquez Club Mix) – 6:44
 "Ain't No Other Man" (Shape: UK Classica Mix) – 8:45
 "Ain't No Other Man" (Shape: UK Nocturnal Groove) – 9:16
 "Ain't No Other Man" (Ospina Sullivan Club Mix) – 7:11
 "Ain't No Other Man" (Ospina Sullivan Dub Mix) – 5:38
 "Ain't No Other Man" (Jake Ridley Radio Mix) – 3:50
 "Ain't No Other Man" (Jake Ridley Club Mix) – 6:01
 "Ain't No Other Man" (Scotty K Bootleg Radio) – 4:16
 "Ain't No Other Man" (Scotty K Bootleg Mixshow) – 5:44

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Примечания 

Синглы 2006 года
Песни 2005 года
Песни, написанные Карой Диогуарди
Песни Кристины Агилеры
Синглы RCA Records
Синглы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение
Композиции в стиле фанк